Владимир Румянцев:
 Румянцев, Владимир Владимирович (род. 1970) — советский и российский самбист, Заслуженный мастер спорта России.
 Румянцев, Владимир Дмитриевич (1957—2019) — российский художник.
 Румянцев, Владимир Олегович (род. 1987) — российский пианист.